Вулиця 22 Січня — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь Дня Соборності України, який припадає на 22 січня. Та інших визначних подій в Росії.

Вулиця 22 Січня — вулиця в Бібрці Львівської області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Бродах Львівської області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Дрогобичі Львівської області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Жмеринці Вінницької області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Крихівцях Івано-Франківської області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Підгородцях Львівської області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Соснівці Львівської області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Стрию Львівської області.
 Вулиця 22 Січня — вулиця в Теребовлі Тернопільської області.

Вулиця 22 Січня — вулиця у Черняховську.

Вулиці